В одиночному розряді тенісного турніру WTA South Carolina 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Сабрина Голеш (півфінал)
  Камілл Бенджамін (1-ше коло)
  Деббі Спенс (чвертьфінал)
  Еліз Берджін (1-ше коло)

 Івонн Вермак (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (фінал)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Катарина Малеєва (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA South Carolina